Lilla Göl kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lilla Göl (Bäckebo socken, Småland), sjö i Nybro kommun,  (6,3 ha)
Lilla Göl (Högsby socken, Småland), sjö i Högsby kommun, 
Lilla Göl (Stenberga socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun, 
Lilla Göl (Södra Sandsjö socken, Småland), sjö i Tingsryds kommun, 
Lilla Gölen, Småland, sjö i Åtvidabergs kommun, 
Lilla Gölen, Närke, sjö i Askersunds kommun,  (0,4 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn